Европско првенство у ватерполу 2020. било је 34. издање највећег европског репрезентативног такмичења у ватерполу. Одржавао се у Дунав арени у Будимпешти, Мађарска, од 14. до 26. јануара.

Домаћин 
Европска пливачка федерација је 9. јула 2016. одабрала Будимпешту као домаћина европског шампионата у ватерполу за 2020. Све утакмице се одржавају у Дунав арени.

Квалификације 
Шеснаест тимова је учествовало на турниру. Квалификације су ишле следећим редоследом:

 Репрезентација домаћин
 Најбољих седам репрезентација са прошлог европског првенства
 Осам репрезентација из квалификација

Жреб 
Жреб је одржан у Будимпешти 22. октобра 2019.

Следеће групе су састављене као резултат жреба:

Прелиминарна рунда 
Сва времена су локална (УТЦ+1)

Група А 

Легенда: О – Одиграно утакмица, П – Победа, Н – Нерешено, И – Изгубљено, ГД – Голова Дато, ГП – Голова Примљено, ГР – Гол-разлика

Група Б 

Легенда: О – Одиграно утакмица, П – Победа, Н – Нерешено, И – Изгубљено, ГД – Голова Дато, ГП – Голова Примљено, ГР – Гол-разлика

Група Ц 

Легенда: О – Одиграно утакмица, П – Победа, Н – Нерешено, И – Изгубљено, ГД – Голова Дато, ГП – Голова Примљено, ГР – Гол-разлика

Група Д 

Легенда: О – Одиграно утакмица, П – Победа, Н – Нерешено, И – Изгубљено, ГД – Голова Дато, ГП – Голова Примљено, ГР – Гол-разлика

Елиминациона фаза 

 За 5. место

 За 9. место

 За 13. место

Плеј-оф

Четвртфинала

Полуфинала за 13–16. место

Полуфинала за 9–12. место

Полуфинала за 5–8. место

Полуфинала

Утакмица за 15. место

Утакмица за 13. место

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначни поредак 

 1 Србија се квалификовала на Олимпијске игре 2020. године као освајач Светске лиге 2019.
 2 Италија се квалификовала на Олимпијске игре 2020. године као освајач Светског првенства 2019.
 3 Шпанија се квалификовала на Олимпијске игре 2020. године као финалиста Светског првенства 2019.
 4 Холандија се квалификовала на ватерполски квалификациони турнир за Олимпијске игре 2020. као домаћин такмичења

Статистике и признања

Најбољи стрелци 

Извор: wp2020budapest.microplustiming.com

Најбољи голмани

Извор: wp2020budapest.microplustiming.com

Признања 
Признања су објављена 26. јануара 2020.

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт

Европско првенство у ватерполу
Ватерполо у 2020.